Forsaking All Others (1922), een stomme film uit 1922 onder regie van Emile Chautard
Forsaking All Others (1934), een film uit 1934 onder regie van W.S. Van Dyke